La  de la coupe CERS est remportée par le club portugais de Sesimbra qui s'impose face au club hollandais de Lichstad en finale.

Phase Finale

Annexes

Notes et références

Liens externes 
Résultats

WS Europe Cup
Rink hockey en 1980
Rink hockey en 1981
Rink hockey M2